Артур Квист (, 17 февраля 1896, Осло — 20 сентября 1973, Улленсакер) — норвежский конник, призёр Олимпийских игр.

Родился в 1896 году в Осло. В 1928 году на Олимпийских играх в Амстердаме он завоевал серебряную медаль в командном первенстве в троеборье, а в личном первенстве стал 8-м. В 1936 году принял участие в Олимпийских играх в Берлине, где стал 17-м в выездке в личном зачёте (а в командном зачёте норвежцы оказались седьмыми) и 24-м в личном зачёте в конкуре.

После того, как во время Второй мировой войны Норвегия была оккупирована Германией, Артур Квист вступил в Норвежский легион и дослужился до звания оберштурмбаннфюрера. После войны был приговорён к 10 годам тюремного заключения.

Ссылки 
 
 Arthur Quist – Den Norske Legions befälhavare // Nordfront (норв.)

Конники на летних Олимпийских играх 1928 года
Конники на летних Олимпийских играх 1936 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Конники Норвегии
Офицеры СС
Норвежский коллаборационизм